La Ribera de Sant Andreu, riu Tatzó o la Ribereta, sobretot en el seu tram final, és un curs d'aigua de la Catalunya del Nord, a la comarca del Rosselló. Discorre pels termes comunals de Sant Andreu de Sureda, Palau del Vidre i Argelers. Antigament s'anomenava Ribera de Tatzó.

Etimologia 
Segons Joan Coromines, el corònim Ribera prové de Riu, abreujat en re-, ri- o ru-, segons el context. La segona part del topònim prové del terme i antic monestir de Sant Andreu de Sureda.

Termes de Sant Andreu de Sureda i de Palau del Vidre 
Es forma per la confluència de la Ribera de Sureda i del Milossà, 315 metres al nord de la població de Sant Andreu de Sureda, des d'on davalla cap al nord, passa pel costat nord-oest del Cementiri Municipal de Sant Andreu de Sureda, fins a arribar a fer de límit entre Sant Andreu de Sureda i Palau del Vidre uns 200 metres. Tot aeguit torna a entrar del tot dins del terme de Sant Andreu de Sureda.

Termes de Sant Andreu de Sureda i d'Argelers 
Després d'un breu tram dins del terme comunal de Sant Andreu de Sureda, comença a fer de límit comunal altre cop entre aquesta darrera comuna i la d'Argelers durant un quilòmetre. Tot seguit entra ja del tot dins del terme d'Argelers.

Terme d'Argelers 
Finalment, entra del tot en terme d'Argelers, on discorre fins a abocar-se en la Mar Mediterrània. El tram dins d'Argelers discorre de ponent a llevant. En tot aquest tram passa paral·lel a prop pel sud del Tec.

Desemboca en la Mar Mediterrània en el Grau de la Ribereta, després de travessar un tram de territori ocupat per diversos càmpings.

Referències

Bibliografia 
 
 
 
 .

Sant Andreu, Ribera de
Sant Andreu, Ribera de
Sant Andreu, Ribera de
Sant Andreu, Ribera de
Sant Andreu, Ribera de